

Назви низки населених пунктів у період до 2016 року.

Міста:
 Червоноармійське — назва міста Вільнянськ з 1939 по 1966 роки.

Села:
 Червоноармійське — колишня назва села Ганно-Мусіївка, Солонянський район, Дніпропетровська область
 Червоноармійське — колишня назва села Долинка, Василівський район, Запорізька область
 Червоноармійське — колишня назва села Таврійське, Якимівський район, Запорізька область
 Червоноармійське — колишня назва села Бакумівка, Баришівський район, Київська область
 Червоноармійське — колишня назва села Новокальчеве, Березівський район, Одеська область
 Червоноармійське — колишня назва села Кубей, Болградський район, Одеська область
 Червоноармійське — колишня назва села Полковниче, Великобурлуцький район, Харківська область
 Червоноармійське — колишня назва села Вишневе, Зачепилівський район, Харківська область
 Червоноармійське — колишня назва села Черешневе, Високопільський район, Херсонська область
 Червоноармійське — колишня назва села Вільне, Горностаївський район, Херсонська область
 Червоноармійське — колишня назва села Вишневе, Бобровицький район, Чернігівська область

Селища:
 Червоноармійське — колишня назва селища Мирне, Білокуракинський район, Луганська область
 Червоноармійське — колишня назва селища Мирне, Миколаївський район, Миколаївська область

Див. також 
 Красноармійське
 Червоноармійськ
 Червоноармійське Друге
 Червоноармійське Перше